Vang Kaj (1982–), kínai színművész
 Vang Kaj (1983–), kínai labdarúgó
 Vang Kaj (1989–), kínai labdarúgó